

Піква — місто, штат Огайо
 Піква — переписна місцевість, штат Канзас

Див. також 
 Піка (значення)